Fitchburg peut désigner:

Une localité des États-Unis 
 Fitchburg (Massachusetts) 
 Fitchburg (Wisconsin)

Une compagnie de chemin de fer 
La Fitchburg Railroad, une compagnie de chemin de fer, fondée en 1840, dont la voie empruntait le tunnel du Hoosac.

Homonymie de localités aux États-Unis